Arnimswalde ist der Name folgender Ortschaften:
 Arnimswalde, Stadtteil von Stettin; siehe: Załom (Stettin)
 Arnimswalde (Gerswalde), Gemeindeteil von Gerswalde, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Arnimswalde (Niederer Fläming), ehemaliger Wohnplatz von Bärwalde, Gemeinde Niederer Fläming, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Arnimswalde bezeichnet:
 Arnimswalde (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Uckermark, Brandenburg